Označení Čerpací stanice má více významů:

 Čerpací stanice – strojní jednotka se soustavou čerpadel pro dopravu tekutin nebo zajišťující potřebný tlak, používá se např. jako součást vodovodní a kanalizační sítě
 Čerpací stanice pohonných hmot – prodejní nebo výdejní místo pohonných hmot a maziv pro motorová vozidla a stroje

Související články 
 Čerpadlo

Čerpadla
Potrubní doprava